Keşlik steht für 

mehrere Ort in der Türkei:
 Keşlik (Amasya), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Amasya
 Keşlik (Bozkurt), ein Dorf im Landkreis Bozkurt der Provinz Kastamonu
 Keşlik (Tokat), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Tokat

sowie für:
 das Keşlik-Kloster in Kappadokien
 die späthethitische Stele von Keşlik

Keşlik ist
 eine Alternativbezeichnung für den römischen Gutshof Keşli in Kilikien